Mouse est le terme anglais signifiant Souris.

Voir aussi Souris (informatique)

 Mouse, une série télévisée sud-coréenne ;
 Modest Mouse, un groupe de rock américain ;
 Wild Mouse, un type de montagnes russes ;
 Danger Mouse, un producteur et DJ américain ;
 Dangermouse, nom anglais pour l'animation Dare Dare Motus ;
 Eek-A-Mouse, chanteur jamaïcain ;
 Mighty Mouse, nom de la première souris multi bouton ;
 Stanley Mouse, artiste américain ;
 Mouse on Mars, un groupe de musique électronique allemand ;
 Mouse (pulsar), un pulsar radio, X et gamma de la constellation du Sagittaire ;

 Personnages de l'animation :
 Ignatz Mouse, antagoniste de Krazy Kat dans le comic strip de George Herriman ;
 Mickey Mouse, Héros d'un série homonyme de Walt Disney devenu le symbole de la société The Walt Disney Company ;
 Minnie Mouse, Conjointe de Mickey Mouse.